Её правда (, альтернативный перевод — «Она сказала»):

 «Её правда» — документальная книга Туи Меган и Джоди Кантор, опубликованная в 2019 году;
 «Её правда» — художественный фильм 2022 года по мотивам книги.